Mokaddem (arabe : مقدم ou المقدم) est un nom arabe, transcrit parfois également en Mokadem ou en Mokkadem.

 Un mokaddem est un officiant d'une confrérie musulmane soufie d'Afrique du nord et du Sahara.

Patronyme 
 Sadok Mokaddem (1914-1993), médecin et homme d'État tunisien.
 Sami Mokaddem (né en 1982), écrivain tunisien.
 Ismael Mokadem (né en 1995), footballeur marocain.
 Salim Mokaddem (né en 1960), philosophe français conseiller du président du Niger depuis 2012

Toponyme 
 Bir Mokkadem, commune de la wilaya de Tébessa en Algérie.

Références 
 Les Sociétés secrètes chez les Arabes et la conquête de l’Afrique du Nord, par P. D’Estournelles de Constant, Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 74, 1886 (p. 100-128).
 Le Sahara, le Soudan central et les chemins de fer transsahariens, par Paul Leroy-Beaulieu, Revue des Deux Mondes, 5e période, tome 11, 1902 (p. 509-545).